Alex Callier – compositore, musicista e produttore discografico belga
 Frances Callier – attrice statunitense
 Terry Callier – chitarrista e cantautore statunitense